Мокрый Изюмец (река)
 Сухой Изюмец (река)